

Patronyme 

 Arianna Puello, ou Ari, rappeuse espagnole d'origine dominicaine.
 César Puello (1991-), joueur dominicain de baseball.